Wolf Gang — британская рок-группа, основанная в 2009 году Максом Макэллиготтом. Являясь лид-вокалистом и автором всех песен, Макэлиготт пробовал играть с разными музыкантами и в конце 2009 года остановился на нынешнем составе группы:
 Макс Макэллиготт — вокал, клавишные, гитара;
 Лассе Петерсен (прежде игравший с коллективом The Rakes) — ударные;
 Гэвин Слейтер —гитара;
 Джеймс Вуд — бас;
 Джейми Джонс (на время туров)— клавишные.

Первый и пока единственный альбом Wolf Gang Suego Faults был выпущен в июле 2011 года. В феврале 2013 года группа подписала контракт с американским звукозаписывающим лейблом Cherrytree Records, входящим в состав группы Interscope Geffen A&M. В настоящее время группа ведёт работу над своим вторым альбомом.

История и дебютный альбом 
До своей музыкальной карьеры Макэллиготт учился в Лондонской школе экономики и политических наук, где он изучал социальную антропологию. Приняв решение взять год отпуска, чтобы попробовать себя в музыке, Макэллиготт записал альбом Suego Faults, самостоятельно исполнив все инструментальные и вокальные партии. Он владеет навыком игры на фортепиано, его первом музыкальном инструменте, а также на гитаре, ударных, клавишных, трубе, глокеншпиле и некоторых других инструментах. Треки с альбома были скомпонованы Макэллиготтом и Дэйвом Фридманном, продюсером таких групп, как The Flaming Lips, MGMT и Mercury Rev.

В целом, альбом был хорошо принят, получив пять звезд рейтинга от Athrocker, 8 из 10 от NME и 4 из 5 Uncut, The Fly, Evening Standard, Scotland on Sunday, The Scotsman.

Группа также заслужила похвал от авторитетных изданий The Guardian, Spin Magazine, The Fader & Pitchfork.

В 2012 году Wolf Gang оказались на 96 месте в рейтинге GQ «100 Best Things In The World».

Выступления 
После совместных туров с Florence and the Machine, шведской Miike Snow и канадской Metric Wolf Gang отправились в тур по Великобритании, включающий в себя выступление в лондонском White Heat Club. В сентябре 2010 года группа отправилась в свой первый заграничный тур, включающий выступление на Parklife Festival в Австралии.

В феврале 2011 года Wolf Gang выступили в поддержку The Naked and Famous на премии NME Awards и последовали за этим музыкальным коллективом в последующий тур по Великобритании и по Германии. Wolf Gang также выступили в поддержку инди-рок-группы Editors 26 марта 2011 года в Royal Albert Hall в рамках музыкального фестиваля Teenage Cancer Trust. А в июне того же года Wolf Gang поддержали The Killers одним из своих самых крупных выступлений на музыкальном фестивале Hard Rock Calling, традиционно проходящем в Лондонском Гайд-парке.

В 2011 году группа принимает участие в Arthur’s Day Music Festival в Дублине. играя бок о бок с Aloe Blacc, Ed Sheeran и Sissor Sisters в Дублинском Olimpia Theatre. Wolf Gang также выступали на таких фестивалях, как Rock en Seine, Lowlands (A Campingflight to Lowlands Paradise), V Festival, Glastonbury, T in the Park, Bestival, Pukkelpop и London Calling. (Амстердам, ноябрь 2011 года). В октябре 2011 года группа выступает в качестве хедлайнера на NME Radar Tour. В декабре 2011 года группа начала европейский тур .

В апреле 2012 года Wolf Gang участвовали в фестивале «Коачелла» в Палм-Спрингс. Wolf Gang также имели честь выступить на разогреве у Coldplay в рамках американского тура в поддержку альбома Mylo Xyloto летом 2012 года. Североамериканский тур группы открылся выступлением 1-го октября в Лос-Анджелесе и завершился выступлением 9-го ноября в Остине

Также с 28 ноября по 4 декабря состоялся совместный с группой Keane тур по Великобритании, в котором Wolf Gang выступали в качестве группы на разогреве.

Радиоротации 
Сингл Lions in Cages впервые прозвучал 10 октября 2010 года на BBC Radio 1’s Zane Lowe.

Макс Макэллиготт также появлялся в поп-викторине Ника Гримшоу на BBC Radio 1 и лично участвовал в обзорной программе ВВС Radio 1.

Группа также получила ротации на таких британских радиостанциях как Absolute Radio, XFM, BBC 6 Music, BBC Radio 2 и BBC Radio 1.

Lions in Cages и Dancing with the Devil были добавлены в BBC Radio 1 B List iв 2011 году, где транслировались радиоведущими Фирн Коттон, Грегом Джеймсом, Скоттом Миллсом и Крисом Мойлсом.

Lions in Cages выступает в качестве саундтрека к рекламе General Motors в США, в течение 2012 года транслирующейся по телевидению, а также дважды использовалась в популярном телевизионном сериале Сплетница. Одноимённый трек с альбома Suego Faults звучит в финальной сцене последнего эпизода сериала.

Сотрудничества с индустрией моды 
Группа имела сотрудничества с рядом модных домов, , наиболее заметное из которых — съёмка акустической версии песни Back to Back при поддержке Burberry, после которой, в сентябре 2011 года, Wolf Gang была приглашена на Fashion Night Out для акустического выступления.
В июне 2011 они участвовали в концерте Summer Live Эмпорио Армани в качестве поддержки рэпера Plan B. Не так давно группа представила одну из коллекций одежды американского дизайнера Тома Брауна для Harrods.

Дискография 
Дебютный альбом Wolf Gang был записан исключительно Максом Макэллиготтом совместно с продюсером Дэйвом Фридманном. Альбом был анонсирован в июле 2011 года. По состоянию на июль 2011 года, группа все ещё в процессе работы над вторым, ещё безымянным альбомом.

Альбомы 
 Suego Faults (25 July 2011) — Atlantic Records (96 позиция в британском чарте)

Синглы 
 «Pieces of You» (Neon Gold)
 «Lions in Cages» (Atlantic Records)
 «Dancing with the Devil» (Atlantic Records)
 «The King and All of His Men» (Atlantic Records) #40 в чарте Billboard Alternative Songs
 «Back to Back» (Atlantic Records) (31 октября 2011)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Wolf Gang
Wolf Gang
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы из Лондона